Mösting ist:

 Johann Sigismund von Mösting auch Johann Sigismund von Møsting (1759–1843), dänischer Staatsmann
 Mösting (Mondkrater), ein Mondkrater
 Mösting A, ein Nachbarkrater von Mösting und Referenzpunkt des selenografischen Koordinatensystems